Inlay (tandheelkunde) - tandheelkundige techniek voor een vulling
 Inlay (gitaar) - decoratietechniek voor gitaren en andere snaarinstrumenten